Henry Pease ist der Name folgender Personen:

* Henry Pease (Politiker, 1870) (1807–1881), britischer Unternehmer und Politiker
 Henry Pease (Politiker, 1944) (Henry Pease García; 1944–2014), peruanischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Henry R. Pease (1835–1907), US-amerikanischer Politiker